Sezon 2004 był 14. sezonem o mistrzostwo Białorusi. Tytułu mistrzowskiego bronił FK Homel.

Tabela końcowa 

 1 jako zwycięzca Pucharu Białorusi

Baraż o utrzymanie 
11 listopada 2004, Baranowicze

FK Witebsk – MTZ-RIPO Mińsk 1:4
 0:1 – Zelminkas (15)
 0:2 – Mchitarjan (34)
 0:3 – Fedorczenko (55)
 0:4 – Parfionau (61)
 1:4 – Jeramejeu (66)

Najlepsi strzelcy 
 18 goli
 Waleryj Strypejkis (Naftan Nowopołock)

 17 goli
 Raman Wasiluk (Dynama Brześć)

 16 goli
 Aleksandr Sokołow  (Darida Żdanowiczi)

 15 goli
 Yawhen Zujeu (Tarpeda Żodzino)

 14 goli
 Witalij Bondariew  (Dniapro-Transmasz Mohylew)
 Arciom Hanczaryk (Szachcior Soligorsk)

 13 goli
 Aleh Strachanowicz (BATE Borysów)

 12 goli
 Edu  (Torpedo-SKA Mińsk)
 Dzmitry Parfionau (MTZ-RIPA Mińsk)
 Andrej Razin (Dynama Mińsk)

Zobacz też 
Wyszejszaja liha

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Pierwszej Ligi Białoruskiej

2004 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Białorusi
2004 na Białorusi